Milicja Faszystowska
 „Czarne koszule” – przydomek klubu piłkarskiego Polonia Warszawa